Новгородский договор:
 Договор Новгорода с Готским берегом и немецкими городами (1189—1199)
 Договор Новгорода с Готским берегом, Любеком и немецкими городами (около 1259—1260 годов или 1262—1263 годов)
 Новгородский договор (1326)
 Новгородский договор (1557)